Маньовър ( – действие, операция) или производното маневра (в мн.ч. съответно маньоври или маневри) може да се отнася за някое от следните понятия.

 маньовър / маневра – изменение на скоростта и/или курса (посоката на движение) на превозно средство
 железопътна маневра – придвижване на вагони и локомотиви за сортиране и композиране на влак
 маньовър – организирано придвижване на войски при изпълнение на бойна задача
 марш-маньовър – маньовър на крупни военни формирования в походен строй
 маньовър на огъня – пренасяне на огъня без смяна на огневите позиции
 маньовър в шахмата – няколко хода на фигура с общ тактически замисъл
 „Маньовър“ – операция на съветски войски в Афганистан през юни 1986 г.
 маньоври / маневри – остарял термин за военно учение